

Sciences et techniques 
 Wegener est un astéroïde de la ceinture principale, nommé en hommage à Alfred Wegener.
 La granulomatose de Wegener est une maladie auto-immune décrite par Friedrich Wegener.
 L'Institut Alfred Wegener pour la recherche polaire et marine est un institut scientifique situé à Bremerhaven, dans le nord de l'Allemagne.

Culture et société 
 Wegener est un groupe de presse régionale, propriétaire du journal néerlandais De Telegraaf.

Patronyme 

 Alfred Wegener (1880-1930), un astronome et météorologue allemand, connu pour s'être fait l'avocat de la dérive des continents ;
 Bertha Frensel Wegener (1874-1953), compositrice et professeur de musique hollandaise ;
 Einar Wegener (1882-1931), devenu Lili Ilse Elvenes (Lili Elbe) après une chirurgie de réattribution sexuelle, une artiste peintre danoise ;
 Friedrich Wegener (1907–1990), un médecin allemand connu pour avoir décrit une maladie auto-immune, la granulomatose de Wegener ;
 Gerda Wegener (1889-1940), une peintre franco-danoise ;
 Martin Wegener (1961-), un physicien allemand,
 Otto Wegener (1849-1924), connu sous le nom de OTTO, un photographe suédois ayant exercé principalement en France.
 Paul Wegener : 
 Paul Wegener (1874-1948), un acteur, réalisateur et scénariste allemand,
 Paul Wegener (1908-1993), gauleiter sous le Troisième Reich ; 
 Wilhelm Wegener (1895-1944), un General der Infanterie allemand pendant la Seconde Guerre mondiale.

Toponyme 
 La péninsule Wegener (près de laquelle Alfred Wegener est mort) est une péninsule située près d'Uummannaq, au Groenland ().

Patronyme allemand
